Caspar von Zumbusch – scultore e medaglista tedesco
 Ludwig von Zumbusch – illustratore e disegnatore tedesco